La Nationalliga 1939/40 fue la 43.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Máximo Goleador
 
1|  Alessandro Frigerio
Lugano FC26'''

Referencias 
 RSSSF

1940
Fútbol en 1939
Fútbol en 1940
Suiza en 1939
Suiza en 1940